

Patronyme 

 Édouard Vandal (1813-1889), administrateur français ;

 Albert Vandal (1853-1910), historien et écrivain français ;

 Luc Vandal (1955-), producteur canadien ;

 Dan Vandal (1960-), homme politique canadien.

Divers 
 L'impasse Vandal, à Paris

Cinéma 

 Vandal, long-métrage d'Hélier Cisterne avec Marina Foïs, Jean-Marc Barr, Ramzy Bedia et Zinédine Benchemine, tourné en 2012.

Voir aussi